Spångmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spångmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Spångmyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715903-170162), sjö i Skellefteå kommun, 
Spångmyrtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718423-167283), sjö i Skellefteå kommun, 
Spångmyrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn